Абстра́кция ( «отвлечение») — про­цесс от­вле­че­ния (абстрагирования) от тех или иных ха­рак­те­ри­стик объекта для их из­би­ра­тель­но­го анализа; при этом на­блю­дае­мый объ­ект за­ме­ща­ет­ся его идеализированным тео­ре­тическим об­ра­зом — аб­стракт­ным объектом. Абстракции являются уни­вер­саль­ным методом на­учного по­зна­ния, они необходимы для фор­ми­ро­ва­ния по­ня­тий, уз­на­ва­ния и клас­си­фи­ка­ции объ­ек­тов исследования на всех уров­нях фор­ми­ро­ва­ния зна­ний.

Абстраги́рование — операция мышления, состоящая в отвлечении от несущественных сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков. Результат абстрагирования — абстрактные понятия, например: цвет, кривизна, масса, красота и т. д.

В европейской философии и логике абстрагирование трактуется как способ поэтапного продуцирования понятий, которые образуют всё более общие модели — иерархию абстракций. Наиболее развитой системой абстракций обладает математика. Степень отвлечённости обсуждаемого понятия называется уровнем абстракции. В зависимости от целей и задач, можно рассуждать об одном и том же объекте на разных уровнях абстракции.

Абстрактное понятие 
Абстрактное понятие — высшая форма абстракции, но связанная с примитивной чувственной абстракцией. Начиная с одних чувственных свойств объекта, выделяя другие чувственные свойства (примитивная чувственная абстракция), абстракция переходит к выделению нечувственных свойств, выраженных в отвлечённых абстрактных понятиях. Через отношения между предметами мысль может выявить их абстрактные свойства. Абстракция в своих высших формах является результатом раскрытия всё более существенных свойств вещей и явлений через их связи и отношения. Существовало два учения об абстракции, то есть о том процессе, когда мышление переходит к абстрактным понятиям:
 абстракция эмпирической психологии — это учение сводило абстрактное лишь к чувственному,
 абстракция реалистической психологии — отрывало абстрактное от чувственного, утверждая, что абстрактное содержание порождается мыслью.
Но в действительности абстрактное и несводимо к чувственному, и неотрывно от него. Мысль может прийти к абстрактному лишь исходя из чувственного, то есть это движение мысли, которая переходит от чувственных свойств предметов к их абстрактным свойствам.

Абстрагирование 
Абстрагирование — это метод познания, мысленное выделение, вычленение некоторых элементов конкретного множества и отвлечение их от прочих элементов данного множества. Это один из основных процессов умственной деятельности человека, опирающийся на знаковое опосредствование и позволяющий превратить в объект рассмотрения разные свойства предметов. Это теоретическое обобщение позволяет отразить основные закономерности исследуемых объектов или явлений, изучать их, а также прогнозировать новые, неизвестные закономерности. В качестве абстрактных объектов выступают целостные образования, составляющие непосредственное содержание человеческого мышления — понятия, суждения, умозаключения, законы, математические структуры и др.

Потребность в абстракции определяется ситуацией, когда становятся явными отличия между характером интеллектуальной проблемы и бытием объекта в его конкретности. В такой ситуации человек пользуется, например, возможностью восприятия и описания горы как геометрической формы, а движущегося человека — в качестве некой совокупности механических рычагов.

Виды абстракции 
Некоторые типы абстракции:
 примитивная чувственная абстракция — отвлекается от одних свойств предмета или явления, выделяя другие его свойства или качества (выделение формы предмета, отвлёкшись от его цвета или наоборот). В силу бесконечного многообразия действительности никакое восприятие не в состоянии охватить все её стороны, поэтому примитивная чувственная абстракция совершается в каждом процессе восприятия и неизбежно связана с ним.
 обобщающая абстракция — даёт обобщённую картину явления, отвлечённую от частных отклонений. В результате такой абстракции выделяется общее свойство исследуемых объектов или явлений. Данный вид абстракции считается основным в математике и математической логике.
 идеализация — замещение реального эмпирического явления идеализированной схемой, отвлечённой от несущественных для данного исследования реальных атрибутов. В результате образуются понятия идеализированных (идеальных) объектов: «идеальный газ», «абсолютно чёрное тело», «прямая» и др.
 изолирующая абстракция — тесным образом связана с непроизвольным вниманием, поскольку при этом выделяется то содержание, на котором сосредоточивается внимание.
 абстракция актуальной бесконечности — отвлечение от принципиальной невозможности зафиксировать каждый элемент бесконечного множества, то есть бесконечные множества рассматриваются как конечные
 конструктивизация — отвлечение от неопределённости границ реальных объектов, их «огрубление».
По целям:
 формальная абстракция — выделение таких свойств предмета, которые сами по себе и независимо от него не существуют (форма или цвет). Этот тип абстракции служит основой усвоения детьми знаний, описывающих предметы по их внешним свойствам, что служит предпосылкой теоретического мышления.
 содержательная абстракция — вычленение тех свойств предмета, которые сами по себе обладают относительной самостоятельностью (клетка организма). Этот тип абстракции у учащихся развивает способность оперировать ими.

Абстрактное и конкретное 
В диалектической логике понятие «абстрактное» противопоставляется конкретному, например, конкретное мышление — абстрактное мышление (см. Восхождение от абстрактного к конкретному). В диалектической логике понятие абстракция часто употребляется в негативном смысле: как нечто одностороннее, неразвитое, слишком оторванное от жизни, в отличие от конкретного.

Абстрактное мышление подразумевает оперирование абстракциями («человек вообще», «число три», «дерево», и т. д.), конкретное мышление имеет дело с конкретными объектами и процессами («Сократ», «три банана», «дуб во дворе», и т. д.). Способность к абстрактному мышлению является одной из отличительных черт человека, которая, вероятно, сформировалась одновременно с языковыми навыками и во многом благодаря языку (так, нельзя было бы даже мысленно оперировать «числом три» вообще, не имея для него определённого языкового знака — «три», поскольку в окружающем нас мире такого абстрактного, ни к чему не привязанного понятия, попросту не существует: это всегда «три человека», «три дерева», «три банана» и т. п.).

Определение через абстракцию 
Определение через абстракцию — способ описания (выделения, «абстрагирования») не воспринимаемых чувственно («абстрактных») свойств предметов путём задания на предметной области некоторого отношения типа равенства (тождества, эквивалентности). Такое отношение, обладающее свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности, индуцирует разбиение предметной области на непересекающиеся классы (классы абстракции, или классы эквивалентности), причём элементы, принадлежащие одному и тому же классу, неотличимы по определяемому таким образом свойству.

Медицина 
Ввиду некоторых физиологических особенностей головного мозга индивидуумов, у людей, имеющих такие заболевания, как умственная отсталость, может отсутствовать или быть слабо выражено абстрактное мышление.

См. также 
 Абстрактное мышление
 Абстракция данных
 Идеализация
 Мереологический нигилизм
 Обобщение
 Слой абстрагирования (уровень абстракции) в программировании
 Трансцендентность

Примечания

Литература 

 на русском языке
 Виленкин Н. Я., Шрейдер Ю. А. Понятия математики и объектов науки. // Вопросы философии. 1974. № 2;
 Мировоззренческие и методологические проблемы научной абстракции. М., 1960;
 Горский Д. П. Вопросы абстракции и образование понятий. М., 1961;
 Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерк истории и теории. М., 1984;
 Лазарев Φ. В. О природе научных абстракций. М., 1971;
 Лазарев Φ. В. Абстракция и реальность. // «Вестник МГУ», 1974; № 5;
 Петров Ю. А. Логические проблемы абстракций бесконечности и осуществимости. М., 1967;
 Новосёлов М. М. Об абстракциях неразличимости, индивидуации и постоянства // Творческая природа научного познания, М., 1984;
 Новосёлов М. М. Абстракция и научный метод. — В кн.: Актуальные вопросы логики научного познания. М., 1987;
 Розов М. А. Научная абстракция и её виды. Новосибирск, 1965;
 Яновская С. А. Методологические проблемы науки. М., 1972.

 на других языках

 Sclmeider H. l. Historische und systematische Untersuchungen zur Abstraction. Erlangen, 1970;
 Jules Vuillemin. La logique et le monde sensiable. Etude sur les théories contemporaines de l’abstraction. P., 1971;
 Logic and abstraction. Göteborg, 1986;
 Pollard St. What is abstraction? — «Nous», 1987, vol. 21, № 2;
 Roeper P.'' Principles of abstraction for events and processes. — «J. of philos. Logic», 1987, vol. 16, № 3.

Ссылки 
 
 

Философские термины
Эпистемология
Абстракция